Molekulska formula -{C26H32N2O5}- se može odnositi na:
 Ensaculin
 Delapril